Sledge (Mississippi), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Eugene Sledge (1923-2001), Amerikaans militair en schrijver
 Kathy Sledge (1959), Amerikaanse zangeres
 Percy Sledge (1940), Amerikaans zanger
 Sister Sledge, Amerikaanse meidengroep

 Overig
 Sledge Hammer (Bobbejaanland), attractie
 Sledgehockey, wintersport